Rosehall ist der Name folgender Orte:

 Rosehall (Aberdeenshire), Weiler in Schottland
 Rosehall (Highland), Ort in Schottland
 Rosehall (Ontario), Ort in der kanadischen Provinz Ontario
 Rosehall (St. Vincent), Ort auf der Karibikinsel St. Vincent

Siehe auch
 Rose Hall